Червона книга зникаючих рослин Ємену нараховує 596 таксонів.

З них 535 таксонів є ендемічними для Аравійського півострова, з яких 416 таксонів є ендемічними для Ємену. Ще 61 таксон не є ендеміком.

Ендемічні рослини Ємену

Ендемічні рослини Аравійського півострова (без Ємену)

Нендемічні рослини

Див. також 

 Тварини Червоної книги Ємену

Джерела 

 Red List data of Yemen endangered plants by Abdul Wali Al Khulaidi and Tony Miller (EPA, Sana, 2010) , 

Таксономічні списки (види)
Червона книга Ємену
Червоні книги